Recortador puede referirse a:

 Recortador, circuito que reduce las tensiones en un punto del circuito.
 Recortador (tauromaquia), persona que se enfrenta a toros o vaquillas y los esquiva.